Контрабанда — незаконне переміщення товарів
 Контрабанда (2012) — фільм Балтасара Кормакура